Jastrzębiec (herb szlachecki)
 Bolesta – rycerz polski z rodu Jastrzębców, kasztelan.
 Bolesta – komisarz królewski, którego faksymile widnieją na biletach kasowych z 1824 roku – wyemitowanych w 1828.
 Henryk Bolesta – polski piłkarz, bramkarz, jednokrotny reprezentant Polski.